Dolní Lhota kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Dolní Lhota (okres Ostrava-město)
 Dolní Lhota (okres Zlín)